Вале́рий Афана́сьевич Даро́вских () — российский биатлонист и лыжник, участник боевых действий в Афганистане. Серебряный призёр зимних Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России по биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с ПОДА.

Награды 
 Кавалер ордена Красной Звезды.
 Благодарственная медаль от афганского народа «За вклад в восстановление мира».
 Почетный Железнодорожник России.
 Заслуженный мастер спорта России.

Примечания

Ссылки 
 Валерий Даровских — профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета

Участники Афганской войны (1979—1989)
Биатлонисты России
Лыжники России
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2002 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2010 года